Painkiller (album), een muziekalbum uit 1990 van de Britse band Judas Priest
Painkiller (computerspel), computerspel uit 2004 van People Can Fly